Владимир Викторович Цытович (, Омск — , Одесса) — российский военный деятель и педагог, полковник. Участник Первой мировой войны.

Являлся «одним из основателей фундамента, быта и воспитания в Одесском кадетском корпусе».

Биография 
Родился в 1870 году в городе Омске, в семье генерал-лейтенанта Виктора Степановича Цытовича и Марии Павловны урождённой Тяпкиной; племянник генералов Э. С. Цытовича, П. С. Цытовича и Н. С. Цытовича; двоюродный брат статского советника Э. П. Цытовича и генералов Н. П. Цытовича и В. Н. Цытовича.

В службу вступил в 1888 году после окончания Сибирского кадетского корпуса. В 1890 году после окончания Павловского военного училища с отличием по 1-му разряду был произведён в подпоручики и определён в Калужский 5-й пехотный полк. 

С 31 декабря 1891 по 11 января 1892 года приказом командующего Варшавским военным округом, В. В. Цытович был командирован в составе комиссии округа в крепости Брест-Литовск, Новогеоргиевск и Ивангород, для проверки вещевого, госпитального имущества и оружейных складов. За эту работу В. В. Цытовичу, генералом от инфантерии И. В. Гурко была объявлена "благодарность" в приказе по Варшавскому военному округу.

В 1892 году назначен батальонным адъютантом 1-го батальона 5-го Калужского пехотного полка. В 1894 году произведен в поручики, с назначением заведующим хозяйственной частью полка. В 1896 году назначен полковым адъютантом 5-го Калужского пехотного полка.

С 3 по 17 марта  1897 года по Высочайшему повелению был командирован в составе депутации от 5-го Калужского пехотного полка, в город Берлин для присутствия при торжественном открытии памятника  императору Вильгельму I, за что из рук Германского императора Вильгельма II был пожалован медалью — «В память празднования 100-летия со дня рождения Императора Вильгельма I», а в  1898 году награждён «Прусским орденом Красного орла» 4-й степени.

14 июня 1899 года приказом военного министра А. Н. Куропаткина, В. В. Цытович был направлен в город Одессу, для помощи в организации создания кадетского корпуса. 18 июня того же года, приказом начальника ГУВУЗ Великого князя Константина Константиновича, назначен офицером-воспитателем. С 1899 года В. В. Цытович являлся организатором Историко-педагогического музея корпуса и был его бессменным заведующим до 1915 года.

В 1900 году «за отличие по службе» произведён в штабс-капитаны, в этом же году приказом командующего Одесским военным округом генерал-адъютантом графом А. И. Мусиным-Пушкиным, В. В. Цытовичу и ещё ряду офицеров была объявлена "Особая благодарность" — «за помощь в деле создания классов и учебных мест для нового корпуса».

В 1901 году окончил Педагогические курсы офицеров-воспитателей при Главном управлении военно-учебных заведений. В 1902 году «за отличие по службе» произведён в капитаны. В 1905 году «за отличие по службе» произведён в подполковники.

С 22 по 31 декабря 1908 года распоряжением генерал-инспектора Военно-учебных заведений Великого князя Константина Константиновича, Владимир Викторович Цытович был назначен представителем от Одесского кадетского корпуса в город Санкт-Петербург на Первый съезд офицеров-воспитателей кадетских корпусов в качестве обязательного участника. На съезде им было прочитано несколько докладов, один из которых вошёл в журнал «Педагогический сборник».  
В 1909 году приказом начальника ГУВУЗ Великого князя Константина Константиновича, В. В. Цытовичу объявлена "благодарность" — «за образцовое выполнение обязанностей по службе».

С 9 ноября 1909 года помимо основной деятельности В. В. Цытович по совместительству являлся преподавателем гимнастики  в Пятой Одесской гимназии.
 
14 марта 1913 года назначен ротным командиром Одесского кадетского корпуса и через месяц произведён в полковники за отличие. За год довёл роту до блестящего состояния и превратил её в 1914 году в строевую. Командовал ротой до 1915 года.

29 февраля 1916 года В. В. Цытович по своей просьбе, был переведен в действующую армию в 1-ю Сибирскую стрелковую дивизию и назначен исполнять обязанности командира 2-го Сибирского стрелкового полка. Умер 18 марта 1916 года от паралича сердца в городе Одесса.

Звания, чины 
 В службу вступил 1 сентября 1888 года
 Подпоручик (10 августа 1889 года);
 Поручик (10 августа 1893 года);
 Штабс-капитан (6 мая 1900 года) — "За отличие по службе";
 Капитан (6 декабря 1902 года) — "За отличие по службе";
 Подполковник (6 декабря 1905 года) — "За отличие по службе";
 Полковник (14 апреля 1913 года) — "За отличие по службе"

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-ст.  (14 мая 1896 года);
 Орден Красного Орла  4-й ст. (ВП 10 марта 1898 года);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (6 декабря 1902 года);
 Орден Святого Станислава 2-й ст.  (6 декабря 1905 года);
 Орден Святой Анны 2-й ст.  (6 декабря 1908 года);
 Орден Святого Владимира 4-й ст.  (ВП 14 июля 1915 года)
Медали:
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (1896 год);
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения» (1897 год);
 Медаль «В память празднования 100-летия со дня рождения императора Вильгельма I» (1897 год);
 Медаль «В память Отечественной войны 1812 года» (1912 год);
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913 год)

Труды

Семейные связи 
Был женат на дочери почётного гражданина, купца 1-й гильдии Екатерине Ивановне Лодочниковой.

Дочь:
 Вера (1902—1971) — была замужем за участником Великой отечественной войны, начальником Общесекретной части Отдела боевой подготовки Штаба Приволжского Военного округа, майором Швеевым Николаем Петровичем

Брат:
 Виктор (1876—1920) — полковник, герой Первой мировой войны

Примечания

Литература 
 ;
 ;
;
;
  по военному ведомству//Разведчик № 1288 от 14.07.1915 г.;
 Газета «Новое время» № 14382 от 22.03.1916 г.;
 РГВИА: Ф.725, оп.52, д.1418, п/с за 1916 г.

Ссылки 
 
  Цытович, Владимир Викторович. // Проект «Русская Императорская армия».
  Цытович, Владимир Викторович. //  Офицеры Российской Императорской армии.
 Цытович, Владимир Викторович. // Выпускники Павловского военного училища.

Владимир Викторович
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Сибирского кадетского корпуса
Полковники (Российская империя)
Педагоги Российской империи
Преподаватели Одесского кадетского корпуса